Златоустівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Златоустівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Златоустівська сільська рада — Одеська область, Березівський район